Öja es un topónimo sueco que significa la isla y hace referencia a varios artículos:

Lugares

En Finlandia
 Öja (isla), isla y pueblo cerca de Kokkola.

En Suecia
 Öja (Nynäshamn), isla cerca de Nynäshamn donde está el faro de Landsort
 Öja (parroquia), parroquia en la isla de Gotland, donde se sitúa el pueblo de Burgsvik